Rare Folk es un grupo de música Free style Folk de Tomares, provincia de Sevilla, Andalucía.

Historia 
RARE.- “Raro, poco común” FOLK.- Trad. “Popular” / Coloq. “Gente”. 

Con el espíritu multicultural que caracteriza a Andalucía, como punto de encuentro de culturas y tradiciones es con el que nace este proyecto musical.

Los andaluces RAREFOLK empezaron a tener una formación estable allá por el año 1992, pero fue dos años más tarde cuando comenzó a registrar los primeros temas en estudio y se empezó a moldear todas las músicas y sonidos que llegaban a sus oídos en un jugueteo constante con la fusión y sin más compromiso que el de la propia diversión. Sus inicios están fuertemente ligados a la Música celta tradicional , pero su permanente deseo de investigar y jugar con la música, hace que a lo largo de su trayectoria musical, esta deje paso a otras manifestaciones como el jazz, rock, ritmos orientales y africanos y el influjo de ritmos y sonidos de la música electrónica. La prensa musical especializada citó: "con ellos nace el FREESTYLE FOLK". 

Su actividad discográfíca se compone de cinco álbumes: "RAREFOLK" (Q Records.1994), de fuerte inspiración celta; "GREEN" (BMG-Discos de Arte.1998), donde la música celta se abre a nuevos estilos; "UNIMAVERSE" (Fusion Art.2001); "NATURAL FRACTALS" (Fusion Art.2006) y "GO" (Fusion Art.2011).

Así, en 1994, de la mano de una también nueva y joven discográfica sevillana, grabaron su primer disco con el “original título” de “RARE FOLK” que supuso una interesante carta de presentación para el grupo que le permitió acceder a los circuitos culturales de la provincia de Sevilla y alguna que otra escaramuza lejos de Andalucía.

Entre 1995 y 1997, el grupo entra en una etapa más experimental en la que el folk resiste entre flirteos con el jazz, la fusión y otras músicas de raíz. La preparación del segundo disco, que saldría a la luz con el nombre de “GREEN”, se simultaneó con la recuperación de “RARE FOLK” como proyecto acústico de música tradicional. “GREEN”, posibilitó que el grupo fuese uno de los ganadores de los circuitos de música INJUVE ’99 y con ello, comenzar una participación cada vez más importante en festivales de toda España (Ortigueira, Festa da Carballeira, Foliada Folk, Ortigueira, Getxo Folk, Segovia, Etno Sur, Chiclana, Jimena de la Fra., Espantapitas,…), compartiendo escenario con prestigiosas figuras de todos los estilos, nacionales e internacionales (Capercaille, Shooglenifty, Altan, Wolfstones, Luar na Lubre, Berrogüeto, Hevia, Fanfarre Ciocarla, Kalima, Tomatito, O’funkillo, La Cabra Mecánica, Enemigos, entre otros).

En 2001, publican su tercer trabajo, “UNIMAVERSE”, que supone la definitiva consolidación de este grupo sevillano y que muestra una sólida y trabajada búsqueda que aporta una novedosa y renovada visión de la música folk. Este sorprendente disco presenta una música celta, oriental y africana, abrazada al rock y la vanguardia electrónica en una singular fusión. Este trabajo fue editado por la propia banda a través de su sello “FUSION ART” y supone la definitiva consolidación de la banda, llevándoles a ser considerados por la prensa especializada nacional y europea como el mayor exponente del nuevo Folk Español o los precursores del Folk Progresivo.

Gracias al apoyo y distribución de GALILEO – MC, este álbum les abrió las puertas de los circuitos internacionales y la posibilidad de realizar diversas giras y actuaciones por todo el mundo: México, Irlanda, UK, Portugal, Italia, son algunos de los destinos de la música de RARE FOLK.

En el año 2005, compusieron la B.S.O., para la película “Chapapote …o no”, coproducción de las TV autonómicas, entre la que se encuentra Canal Sur y que habla del drama que supuso el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas.

La creación de su propio sello discográfico y la distribución nacional e internacional de sus dos últimos trabajos ("NATURAL FRACTALS" 2008 y "GO" 2011) a través de SONIFOLK, les lleva a comenzar una participación cada vez más importante en festivales nacionales como Festival de Ortigueira, Festa da Carballeira, Foliada Folk, Getxo Folk, Festival de Folk de Segovia, Etnosur, Chiclana, Jimena de la Fra., Espantapitas, Estivalia,… e internacionales como Ollin Kan Internacional Festival en México, “South Dublin Arts Festival”, “Feile Orras Festival”, “Fused Festival” y “Sai Festival” en Irlanda, "Sons De Verao Festival" en Azores, “Al Cultur Encuentros Do Arte” y "A dentro" en Portugal, "National Day Fest" en Gibraltar. UK y "Montelago Celtic Festival" en Italia… entre otros. 
El eclecticismo que define su concepto musical, les ha permitido compartir y disfrutar de los escenarios con prestigiosas figuras de todos los estilos, nacionales e internacionales (Capercaille, Shooglenifty, Wolfstone, Luar na Lubre, Berrogüetto, Hevia, Fanfarre Ciocarla, Cathy Jordan, Kalima, Tomatito, O'funk'illo, Narco, La Cabra Mecánica, Enemigos,… entre otros) 

En el año 2013, RAREFOLK y la agencia GLOBALMANAGER diseñaron la gira de presentación de su último trabajo "GO" en México, gira donde han confirmado su participación en el próximo Vive Latino, uno de los festivales más importantes del panorama musical latinoamericano.

Con motivo de los 20 años de carrera discográfica y de la mano del productor onubense Carlos Ferrer, y a través de su sello "MÚSICA FUNDAMENTAL", los sevillanos editan "RETROSPECTIVE", un disco recopilatorio que repasa temas significativos de su carrera musical y que además pretende, como ellos mismos describen, "que este sea un homenaje a nuestros inicios y a una gran aventura que se extiende desde hace más de 20 años. Pero sobre todo un homenaje a los más de 60 profesionales, artistas compañeros y sobre todo amigos nos han regalado mucho de su talento con inmensa generosidad…"

Este “RETROSPECTIVE”, una pequeña parada y vista atrás para disfrutar recordando lo vivido, pero al mismo tiempo abre la puerta a las nuevas aventuras que estaban por venir y aque en este, se incluye uno de los temas que la banda ya estaba maquetando para lo que sería su próximo LP

El año 2020 fue el año elegido (antes de pandemias y aventuras confinadas) para presentar su nuevo trabajo, fruto decantado con toda la fuerza y energía a la que nos tienen acostumbrados, pero con un sonido totalmente sorprendente; Un nuevo viaje:  PSYDERAL. Lo que ya es el lenguaje RAREFOLK, sigue creciendo en su identidad con tanta firmeza y delicadeza, como solo lo hacen unas sólidas raíces hundidas en la húmeda tierra para proyectarse a lo más alto y viajar hasta la inmensidad de las estrellas. 

PSYDERAL lo componen 7 temas que sugieren paisajes estratosféricos con emociones suaves que se preparan para derroches de adrenalina forzosamente convertidos en baile. Con un diseño del diseñador sevillano Ezequiel Barranco, el disco mismo publicado en un elegante 12’’ se convierte en un valor de colección, que ha logrado convertir en imágenes el discurso astronómico de este viaje sideral. 

La nominación del álbum a la categoría de “mejor álbum de Nuevas Músicas” de los PREMIOS MIN organizados por la UFI, la selección del “PSYDERAL” dentro de los circuitos ENREDATE de la JUNTA DE ANDALUCIA y la participación de RAREFOLK en la próxima producción del BALLET NACIONAL DE ESPAÑA, “LA BELLA OTERO”, certifican el buen estado de esta veterana banda.

En la actualidad post pandémica, la banda trabaja en recuperar en los escenarios la presentación de su último trabajo

Formación 
MANGU DIAZ.- Mandolina Bouzouki, darbuka y programaciones
RUBEN DIEZ.- Flautas
MARCOS MUNNE.- Guitarras
LESLIE JORDAN.- Violín y Teclados
RAFAEL RABAL ( https://web.archive.org/web/20151017051215/http://rafarabal.es/ ).- Batería
OSCAR (a.k.a. MUFAS) VALERO.- Bajo eléctrico

Otros compañeros de viaje 
FERNANDO REINA (niguer queen).-Batería 
PEDRO SILVA.- Teclados
SIDY SAMB.- Voz y Percusión
MICHELLE MC GREGOR.- Violín
RAFA ALVAREZ.- Acordeón
DAVID LOPEZ.- Batería
MANUEL (a.k.a. MANU) RODRIGUEZ.- Percusión
CARLOS HARTO.- Teclados
ALVARO GARRIDO.- Perscusión
RAUL (a.k.a. EL FIERA)

Colaboraciones 
Cathy Jordan
José Ignacio Astárida (a.k.a. El Pechuguita)
Andy Bramhill
Sitín Ubreva
Manuel Soler
La banda de la María
David Kincella
James Kincella
José Antonio Rodríguez
Andreas Lutz
DJ Abogado del Diablo
Fatou Diou
Dee Armstrong
Elo Sánchez
Kevin Thorman

Discografía 
"Rare Folk" - Q Records 1993
"Green" - BMG - Discos de Arte 1998
"Unima Verse" - Fusion Art 2001
"Natural Fractals" - Fusion Art 2006
"Go" - Fusion Art 2011
"Retrospective" - Música Fundamental 2016
"Psyderal" - Fusion Art 2019

Recopilatorios 
"Navidades de Arte" BMG-Ariola 1998 
"Musica Celta sonidos de una identidad mágica" RBA Editores 1999
"Naciones Celtas II" Fonofolk 1999 
"Funclub 20 Aniversario" 2006

Enlaces externos 
 Web oficial
 
 Web en MySpace
 Perfil Facebook
 Perfil Bandcamp
 Canal Youtube

Grupos de música folk de España
Grupos de música de Andalucía